Pelagopleura är ett släkte av ryggsträngsdjur. Pelagopleura ingår i familjen lysgroddar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lysgroddar
Pelagopleura